Juretzko ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Juretzko (* 1971), deutscher Ringer
 Eugeniusz Juretzko (1939–2018), polnischer Ordensgeistlicher, Bischof von Yokadouma
 Norbert Juretzko (* 1953), deutscher Buchautor
 Peter Juretzko (* 1953), deutscher Fußballspieler (DDR)